Râul Preluci se poate referi la:

 Preluci - afluent al râului Buhăescu
 Preluci sau Pârâul Mariei - unul din cele două brațe care formează Someșul Mare